Глеб Анато́льевич Бонч-Осмоло́вский () — советский учёный , ,  (народы Крыма и Кавказа), палеоэтнолог (специалист по раннему палеолиту), и -четвертичник, доктор исторических наук. Был репрессирован (1933-1941).

Биография 

Родился  года в имении Блонь (современный Пуховичский район Минской области), в семье «чернопередельцев» Анатолия Осиповича Бонч-Осмоловского и Варвары Ивановны Ваховской.

Окончил школу в имении отца (Блонь), Минское коммерческое училище и Минскую гимназию.

В 1909 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по естественному разряду, но окончил его только после Первой мировой войны и революции, в 1923 году. В университете он интересовался палеолитом и этнографией.

В 1909 году он знакомится с бытом Осетии, а в 1910—1912 годах в экспедиции Русского музея собирает на Кавказе этнографический материал по хевсурам. Участник студенческого Эрмитажного кружка.

Летом 1915 года подписал прошение об увольнении из университета и пошёл на военную службу. Во время 1-й Мировой войны был разведчиком на фронте, получил контузию. Весной 1917 г. заболел туберкулезом. Был отправлен на лечение в Петроград во время Февральской революции; на фронт не вернулся.

В 1918—1919 — участник антиврангелевского подполья в Крыму.

В 1920—1921 годах его назначают заведующим Крымским комитетом по делам музеев (Крымохрисом, занимавшемся национализацией и описью предметов искусства, брошенных в период революции в Крыму), создал Южнобережное книгохранилище на базе библиотеки Крымского горного клуба. Впоследствии это помогло сохранить уникальные издания из коллекций национализированных дворцов и имений.

В декабре 1921 года возвращается в Петроград, чтобы заняться археологией.

С 1 октября 1922 года начал работать сотрудником Этнографического отдела Русского музея.

В 1919—1924 годах участвовал в этнографических экспедициях и раскопках в различных районах Крыма, собирал сведения об обрядах татар в Судакском и Бахчисарайском районах, занимался приобретением для музея предметов быта крымских татар. Совместно с ориенталистом Ф. А. Фиельструпом (1889—1933) с 20 июня по 30 октября 1923 года собирал коллекции для Русского музея и одновременно отбирал материалы для Центрального музея Тавриды.

11 сентября 1924 года он (впервые в СССР) обнаружил остатки неандертальского человека в гроте Киик-Коба (Крым), оказавшемся также древнейшим на территории СССР памятником эпохи мустье. «В работах учёного доказывалась преемственная связь культуры и физического типа человека раннего палеолита. Бонч-Осмоловским также была выдвинута идея о переходе предков человека от древесного к наземному образу жизни задолго до превращения обезьяны в человека». («Большая Советская энциклопедия»).

В 1924—1930 годы — ассистент кафедры антропологии Ленинградского гос. университета, в Русском музее в должности «Старшего Помощника Хранителя Русского Музея по Этнографическому отделу».

В 1926—1927 и 1934 годах проводил археологические раскопки на Гомельщине и Смоленщине (Бердыж, Гамково, Каменная гора).

21 октября 1929 года был избран Комиссией по изучению четвертичного периода сотрудником Галереи четвертичного времени и доисторического человека.

В 1930—1933 годах — старший научный сотрудник в Государственной Академии истории материальной культуры (сначала ГАИМК, затем ИИМК). Член Правления Ленинградского отделения РОПИК (Российского общества по изучению Крыма).

Организует четвертичный отдел и институте (с 1930) и Секцию ископаемого человека на 2 Международном конгреccе Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы (1932).

В начале 1933 года организует и заведует Отделом изучения четвертичного периода в Геологическом институте АН СССР в Ленинграде.

Репрессии 
29 ноября 1933 года был арестован по обвинению в причастности к «националистической фашистской организации» (Дело славистов).

12 апреля 1934 года осужден Особым совещанием по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР на 3 года ИТЛ (в Ухтпечлаге, Воркута) геологом рудника и бурколонны разведки угля. Внёс ряд новшеств в практику углеразведки. Освобожден досрочно по зачетам 25.02.1936 года без права проживания в крупных городах.

После возвращения в Ленинград (19.05.1936), направил главному прокурору Вышинскому письмо, ходатайствуя об освобождении невинно осужденных, отбывающих наказание в Воркутинских лагерях.

Жил «на 101 км» на станции Оредеж в Ленинградской области, где организовал домашнюю антропологическую лабораторию.

В 1936—1941 годах работал по договорам с издательством АН СССР и Институтом антропологии 1-го МГУ над двухтомной монографией «Палеолит Крыма».
 1-й том, «Грот Киик-Коба», был издан в 1940 г.

22 февраля 1941 года была снята судимость, и он возвратился в Ленинград. Работал старшим научным сотрудником Института истории материальной культуры АН СССР (ГАИМК) и внештатным профессором Ленинградского университета.

Последние годы жизни 
Высшая аттестационная комиссия, рассмотрев 2 тома монографии, присудила Г. А. Бонч-Осмоловскому в 1941 году степень доктора наук без защиты диссертации.
 2-й том монографии, «Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба», подписан в печать 5.03.1941.
 3-й том монографии «Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-Коба» увидел свет под изданием В. В. Бунака в 1954 г.

В ноябре 1941 года, во время Блокады Ленинграда, Г. А. Бонч-Осмоловский в группе сотрудников института материальной культуры АН СССР эвакуировался в Казань вместе с последней женой, Н. В. Тагеевой.

С 1942 года преподавал в Казанском государственном университете антропогенез, работал над рукописью третьего тома монографии и, одновременно, был сотрудником Института физиологии АН СССР, которым руководил Л. А. Орбели.

По совокупности идей Г. А. Бонч-Осмоловского по физиологии Л. А. Орбели собирался представить его к званию доктора наук без защиты диссертации.

Г. А. Бонч-Осмоловский скончался внезапно 1 ноября 1943 года в Казани. Похоронен на , его могила — памятник федерального значения.

Семья 
 Брат — Иван Анатольевич Бонч-Осмоловский, юрист.
 Брат — Родион Анатольевич Бонч-Осмоловский, экономист, эсер-максималист.
 Сестра — Ирина Анатольевна Бонч-Осмоловская, хирург, замужем за адвокатом С. К. Вржосеком.

Первая жена — Елена Константиновна, урождённая Сулковская (1890—1984)
 Сын — Вадим Бонч-Осмоловский (1914—1979). Переехал с матерью к её родителями в Харбин, после войны эмигрировали в Сан-Франциско (США).
Вторая жена — Ольга Георгиевна Бонч-Осмоловская, урождённая Морозова (7.5.1895, в С.-Петербург — 7.11.1975, Ленинград, похоронена в Дубне Московской обл.) — художница, автор книги «Одна Судьба», рассказов и воспоминаний. Дочь профессора Лесного института Георгия Федоровича Морозова (1867—1920) и Лидии Николаевны, урождённой Зандрок. У Ольги Георгиевны сын от первого брака — Георгий Павлович Сомов (12.04.1917, Крым — 1.10.2009, Владивосток), микробиолог, академик РАМН, директор института эпидемиологии и микробиологии СО РАМН (1983—1988).
 Сын — Андрей Глебович Бонч-Осмоловский (13.01.1929, Ленинград — 29.01.2001, Санкт-Петербург), физик-теоретик, доктор физико-математических наук в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.

Третья жена — Надежда Викторовна (урождённая Тагеева, 1904—1994), геолог, детей в этом браке не было.

Членство в организациях 
 Комиссия по изучению четвертичного периода.

Библиография 
Автор более 30 научных работ, среди них:
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Палеоэтнографическое исследование в Крыму», НВ, № 8/9, 1925 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Как мы нашли пещерного человека (из записной книжки археолога)», «Новый Робинзон», № 1, 1925 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Этнографическая эпоха Крыма», «Путеводитель по Крыму», Сф., КрымОхрис, 1925 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Доисторическая эпоха», Путеводитель по Крыму, Симферополь, 1925 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Крымские татары: этнографический очерк», Путеводитель по Крыму, Сф., Крымиздат, 1925 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. Этнографический очерк «Крымские татары» в «Хрестоматии по этноистории и культуре. Сборник работ о крымских татарах», 1925 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Остатки древнепалеолитического человека в Крыму», «Природа», № 5—6, 1926 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Палеолитическая стоянка в Крыму», Предварительное сообщение, РАЖ, т. 14, вып. ¾, 1926 г.
 «Крымская экспедиция», Этнографические экспедиции Гос. Русского музея 1924 и 1925 гг., Л., 1926 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Доисторические культуры Крыма», «Крым», № 2, 1926 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Брачные обряды татар горного Крыма», Известия ИРГО, т. 58, вып. 1, . 1926 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Свадебные жилища турецких народностей», МЭТ, 3, вып. 1, 1926.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «О научной деятельности крымских музеев» в кн. Мусаева У. К. «Подвижники крымской этнографии 1921—1941: Историографические очерки», ТНУ им. В. И. Вернадского, под ред. А. А. Непомнящего, Симферополь, Таврия, 2004. (Биобиблиография крымоведения: Вып. 2).
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Работы Крымской палеоэтнологической экспедиции в 1927—28 гг.», «Человек», № 2/4, 1928 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «К вопросу об эволюции древнепалеолитических индустрий», там же. С. 147—186.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Шайтан-Коба, крымская стоянка типа Абри-Оди», Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода, № 2, 1930 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. О нарезках на палеолитических костях // Сообщ. ГАИМК, 1931 г., № 8, С. 26—28.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «К проблеме комплексного изучения четвертичного периода», СГАИМК, № 2-4, 1932 г.
 «Итоги изучения крымского палеолита», Тр. Международной конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы, вып. 5, Л., 1934 г.
 «10 лет советских работ по палеолиту», Природа, № 2, 1934 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Грот Киик-Коба. Палеолит Крыма», М. —Л., вып. 1, 1940 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба», М. —Л., 1941 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Эволюционное значение противопоставления большого пальца кисти», «Общая биология», журн., т. 5, вып. 1, 1944 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Патологические рефлексы в вопросе антропогенеза», Доклады АН СССР, т. XLIV, вып. 5, 1944 г.
 Бонч-Осмоловский Г. А. «Палеолит Крыма. Скелет стопы и голени ископаемого человека из грота Киик-Коба», М.—Л., вып. 3, редак. В. В. Бунака, 1954 г.

Примечания

Литература 

 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. В 5-и т. / Ред. колл.: П. У. Бровка и др — Мн.: Гл. ред. Белорус. Сов. Энциклопедии. — 50 000 экз.
 «Personalia», «Этнография», № ½, 1926 г.
 «Осведомительный бюллетень» [КЭИ АН СССР], 10 окт. № 15/16 (52/53), 1928 г.; Янв. № 1/2 (62/63), 1929 г.
 Крышова Н. А. «Памяти проф. Г. А. Бонч-Осмоловского (1890—1943)» Природа, № 5/6, 1944 г.
 Бунак В. В. «Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский (1890—1943). Биографические сведения и краткий очерк научной деятельности», М.—Л., вып. 3, 1954 г. ;
 Дебец, с. 13, 16, 1957 г.
 Клейн Б. С. «Дело Бонч-Осмоловских», «Неман», № 11, 1970 г.
 «Восемьдесят лет со дня рождения Г. А. Бонч-Осмоловского (1890—1943)», ВАН. Вып. 38, 1971 г.; АУ. с. 17.
 Морозова О. Г. «Выступление на заседании, посвященном памяти Г. А. Бонч-Осмоловского в ЛОИА АН СССР в феврале 1971 г.», рукопись, домашний архив М. А. Бонч-Осмоловской.
 Газета «Известия», 23 ноября 1978 г. Статья об открытии Г. А. Бонч Осмоловским первого в СССР захоронения неандертальского человека.
 Морозова О. Г. «Одна судьба», Ленинград, 1976 г.
 Клейн Б. С. «В годину испытаний», Минск, 1986 г.
 Бибиков С. Н. «Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский», СА, № 1, 1990 г.
 Торчинская Э. Г. «Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский — этнограф-собиратель (о коллекциях, собранных Г. А. Бонч-Осмоловским в ГМЭ народов СССР)», докл. на Науч. чтениях к 100-летию Г. А. Бонч-Осмоловского 14.11.1990 г., ЛОИА АН СССР.
 Смирнов С. В. «Г. А. Бонч-Осмоловский i сучасна археологія», «Археология», № 1, 1990 г.
 Волков Ф. К. «По поводу наших неолитических находок с керамикой домикенского типа», «Киевская старина», Т. LXX, июль-август, 1900 г.
 Лебедев Г. С. «История отечественной археологии. 1700—1917 г.г.», СПб, 1992 г.
 Анциферов Н. П. Из дум о былом : Воспоминания / вступ. ст., сост., примеч. и аннот. указ. имен А. И. Добкина. — М . : Феникс : Культур. инициатива, 1992. — 512 с
 Васильев С. А. «Г. А. Бонч-Осмоловский и современное палеолитоведение», РА, № 1, 1994 г.
 Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994 г.
 Лексина Ю. А. «Бонч-Осмоловский Г. А.: (1890—1943). Профессора Исторического факультета Казан. ун-та: (1939—1999)», Казань, 1999 г.
 «Биографические материалы. Репрессированные геологи», Гл. ред. В. П. Орлов, М.-СПб., 1999 г.
 «Репрессированные этнографы», вып. 1, изд. 2. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, «Восточная литература», РАН, Москва, 2002 г. В главе, посвященной Ф. А. Фиельструпу, рассказывается о работе в Крыму Г. А. Бонч-Осмоловского. www.arcticmuseum.com/files/…/repressirovannye_etnografy.pdf
 Герасимова М. М., Астахов С. Н., Величко А. А. «Палеолитический человек, его материальная культура и природная среда обитания. Иллюстрированный каталог палеоантропологических находок», СПб., 2007 г.
 Тихонов И. Л. «Археология в Санкт-Петербургском университете. Историографические очерки», СПб., 2003 г.
 Тагеева Н. В. «Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский как археолог-доисторик. Материалы», Архив ИИМК, рукопись, ф.71, д. 61-64.
 Тагеева Н. В. «Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский как этнограф и музеевед. Материалы», Архив ИИМК, рукопись, ф.71, д. 65-66.
 Бонч-Осмоловский А. О. «Воспоминания», домашний архив М. А. Бонч-Осмоловской.
 Морозова О. Г. «Одна судьба. 2 часть», рукопись, домашний архив М. А. Бонч-Осмоловской.
 Сомов Г. П. «Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский», рукопись, домашний архив М. А. Бонч-Осмоловской.
 «Личное дело Бонч-Осмоловского Г. А.», РА ИИМК, ф. 2, о. 3, д. 76.
 Дело по обвинению Бонч-Осмоловского и прочих. Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, № П30695. т. 2.
 "Стенографический отчет собрания актива ГАИМК 13.04.1937 г. ", РА ИИМК. 1937 г., ф. 2. о. 1, д. 35.
 Севастьянов А. В. Изучая древность и сохраняя память: проблемы истории материальной культуры и охраны памятников в научном наследии членов Российского общества по изучению Крыма (1922—1932 гг.) // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Том 23 (62), № 1 : спецвыпуск «История Украины». 2010 г. science.crimea.edu/zapiski/2010/history/uch_23_1h/18.pdf
Севастьянов А. В. Ленинградское эхо крымского конфликта: новые подробности научного противостояния Н. И. Репникова и Н. Л. Эрнста на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. / А. В. Севастьянов // Праці Центру пам'яткознавства. - 2013. - Вип. 23. - С. 178-206. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2013_23_17
Севастьянов А. В. Возвращение ученого: вокруг реабилитации Г. А. Бонч-Осмоловского (конец 30-х – начало 40-х гг. ХХ в.) / А. В. Севастьянов // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки. - 2013. - Т. 26(65), № 1. - С. 125-142. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2013_26%2865%29_1_13   
 Красная пещера, пещера Кизил-Коба, Симферополь.
 Платонова Н. И. К биографии Г. А. Бонч-Осмоловского: источники и комментарии. // Уч. зап. Крымского университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Исторические науки», том 2(68) № 3, 2016. С. 95-123 
 Бонч-Осмоловская М. А. 500 лет рода Бонч-Осмоловских: Осмоловские герба Бонча / Бонч-Осмоловская М. А., Бонч-Осмоловская Е. А., Бонч-Осмоловская Н. Е., Быченкова Л. А., Валуева Е. М., Кириллова О. Е., Миронюк Б., Осипцов С. А.; Сост. и общ. ред. Бонч-Осмоловской М. А. — М.: Научная книга, 2018. — 968 с. — ил. ISBN 978-5-91393-125-2

Ссылки 

 
  Книга Памяти
  Книгоиздание военных лет. Г. А. Бонч-Осмоловский — Грот Киик-Коба.
 Гумилев Лев Николаевич 
 АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ. МАТЕРИАЛЫ ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА — ЭНЕОЛИТА. 
 Совместное открытие и исследование А. Г. Бонч-Осмоловским с А. Я. Брюсовым в 1936 г. первой стоянки верхнего палеолита Чувашии — у д. Уразлино Янтиков. р-на., четвертичный период. 
 Находки ископаемых гоминид на территории Восточной Европы и сопредельных регионов Азии (Часть 1) 
 «Белая скала», глава «Обжитые пещеры», Ю. Колосов, под ред. чл-корр. Академии наук УССР С. И. Бибикова.
 «Крымские известия», 19 мая 2007 года, «Люди и судьбы. Находка, ставшая открытием.» О.Исаенко.
 «Коллекции по культуре народов Кавказа и Крыма. Сборы в Крыму в 1920 — е годы». 
 А. В. Севастьянов «О научном наследии Российского общества по изучению Крыма (1922—1932 гг.): историографический аспект»
Севастьянов А. В. Ленинградское эхо крымского конфликта: новые подробности научного противостояния Н. И. Репникова и Н. Л. Эрнста на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. / А. В. Севастьянов // Праці Центру пам'яткознавства. - 2013. - Вип. 23. - С. 178-206. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2013_23_17
Севастьянов А. В. Возвращение ученого: вокруг реабилитации Г. А. Бонч-Осмоловского (конец 30-х – начало 40-х гг. ХХ в.) / А. В. Севастьянов // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки. - 2013. - Т. 26(65), № 1. - С. 125-142. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2013_26%2865%29_1_13   
 «Кизилкобинская культура»
 «Долина реки Неандер» 
 «Неандерталец из Киик-Кобы (Крым). Реконструкция состояния здоровья по данным антропологии» 
 «Российская антропология. Содружество физических антропологов России» 
 «Палеолит»
 «История Крыма» 
 «Книга рекордов Крыма. Самое древнее на территории юго-восточной Европы неандертальское поселение: Киик-Коба» 
 ПРИРОДА И ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК. КРЫМ
 "Из музейного прошлого усадьбы «Сельбиляр» в Ялте (1920—1927) (С. А. Андросов).
 «Одежда крымских татар. Бонч-Осмоловский Глеб Анатольевич». 31.10.2009.
 ГУ «Пуховичский районный краеведческий музей»
 Усадебно-парковый комплекс Бонч-Осмоловских 
 Дневник Бонч-Осмоловской Марины  — Генеалогический форум ВГД.

Глеб
Участники Первой мировой войны (Россия)
Сотрудники Геологического института РАН
Сотрудники Государственного Русского музея
Сотрудники ИИМК РАН
Палеолитоведы
Геологи, репрессированные в СССР
Заключённые Ухтпечлага
Члены Таврического общества истории, археологии и этнографии